Miejscowości w Polsce:
 Jęczniki Małe
 Jęczniki Wielkie